OEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orël (Russia)